Sangar (persiska: سنگر) är en stad i Afghanistan som ligger i provinsen Ghazni. Staden ligger 2 623 meter över havet i dalgången av floden Jikhai och är huvudort i distriktet Ajristan.
 

Orter i Ghazni (provins)